Xdinary Heroes (; Ekseudineori Hieorojeu; произносится как: Эксдинари Хироус) — южнокорейская рок-группа, сформированная в 2021 году JYP Entertainment, саб-лейблом Studio J. Коллектив состоит из шести участников: Гониль, Чонсу, Гаон, Од, Джунхан и Джуён. Дебют состоялся 6 декабря 2021 года с синглом «Happy Death Day».

Все участники группы участвуют в написании, сочинении и продюсировании музыки группы.

Название 
Xdinary Heroes – является аббревиатурой от слова «Extraordinary Heroes» (). Также оно в сочетании со слоганом бэнда «We Are All Heroes» () несёт посыл, что любой из нас может стать героем. Официальное название фандома группы - «Villains» ().

Карьера

2021–н.в: Формирование и дебют 
1 ноября JYP Entertainment выпустила тизер под названием «Heroes Are Coming», намекающий на дебют новой группы. Неделю спустя, 8 ноября, был обнародован логотип и название группы, а также запущены официальные аккаунты группы в социальных сетях. Джуён был официально объявлен первым участником группы, за которым последовали Од, Гаон, Чжунхан, Чонсу и Гониль с 15-20 ноября. 22-27 ноября были выпущены тизеры, раскрывающие позиции участников. Выяснилось, что два участника изначально готовились к участию в K-pop группе, но позже им сказали, что они будут в рок-группе.

6 декабря Xdinary Heroes дебютировали с синглом «Happy Death Day». Песня дебютировала на 12-м месте в чарте цифровых песен Billboard.

22 апреля Xdinary Heroes намекнули на свой новый альбом, загрузив тизер под названием «Xdinary Heroes Awakening». 27 июня они выпустили новое видео под названием «Как наслаждаться ♭формой с Xdinary Heroes». На следующий день, 28 июня, Xdinary Heroes анонсировали свой дебютный мини-альбом Hello, World!, релиз которой запланирован на 20 июля. В последующие дни были загружены расписание и инструментальный сэмплер. 8-13 июля были выпущены фото-тизеры для каждого участника, тем временем 14 июля были обнародованы тизерные изображения для группы. В тот же день, что и релиз альбома, было загружено музыкальное видео на ведущий сингл «Test Me». 9 августа группа выпустила музыкальное видео на би-сайд «Strawberry Cake».

Состав

Дискография

Мини-альбомы 
 Hello, World! (2022)
 Overload (2022)

Фильмография 
 Xdinary Heroes: Xtra Files (2021, YouTubeV Live)
 Xdinary Heroes BEGINS (2021)
 Xdinary Heroes: XQXA	(2021)
 Xdinary Days
 XH's Rock The World (2022-н.в)
 Xdinary Heroes: Xtra Files (2022)

Концерты 
 Xdinary Heroes Stage ♭: Overture (2022)

Примечания 

Бой-бэнды Республики Корея
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2021 году
Исполнители JYP Entertainment